KiaSafe — спеціальний чохол для безпровідних автомобільних ключів, які являють собою мініатюрну клітку Фарадея. У ньому немає нічого особливого — це просто маленька сумка з металевою підкладкою, що дозволяє не викрасти машину, наприклад, якщо власник спить. KiaSafe був розроблений Kia Motors, щоб зупинити використання приладів завдяки яким злодії отримують частоту з ключа автомобіля і відповідно отримують доступ до автомобіля.

Аксесуар доступний за 10 фунтів стерлінгів (приблизно 13 доларів США).

Хоча Kia підкреслює, що цей тип атаки не є глобальним, інженери компанії з досліджень і розробок працюють над тим, щоб майбутні системи безключового доступу були максимально непридатними до злому.

Примітки

Посилання 
£9.99 KiaSafe Case Can Make The Difference Between A Kia And A Stolen Kia  

Технології